Bears Head bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Bears Head (Colorado)
 Bears Head (Pennsylvania)